Тенорио () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Тенорио, Анхела (род. 1996) — эквадорская легкоатлетка.
 Тенорио, Артуро Гарсия (род. 1954) — известный мексиканский актёр, режиссёр и оператор.
 Тенорио, Карлос (род. 1979) — эквадорский футболист.
 Тенорио, Марта (род. 1966) — эквадорская легкоатлетка, марафонка.
 Тенорио, Эдвин (род. 1976) — эквадорский футболист.

Топоним 
 Тенорио — вулкан в Коста-Рике.

См. также 
 Тенор (значения)